Unni ist der Name folgender Personen:

 Unni († 936), Erzbischof von Bremen und Hamburg
 Unni, Name zweier Leviten zur Zeit Davids, siehe Liste biblischer Personen/U

Vorname:
 Unni Kristiansen, norwegische Biathletin
 Unni Larsen (* 1959), norwegische Radrennfahrerin
 Unni Lindell (* 1957), norwegische Kriminalschriftstellerin
 Unni Wilhelmsen (* 1971), norwegische Jazz-, Pop- und Folksängerin

Unni bezeichnet ferner:
 Unni, Schleier in Form eines Schals in Indien, siehe Dupatta
 Unni (Palca), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien